Överbyn kan syfta på:

Finland
 Överbyn, Bötom – en by i Bötom

Sverige
 Överbyn, Sandvikens kommun – en bebyggelse belägen där länsväg 302 möter länsväg X 541 i Järbo socken
 Överbyn, Sundsvalls kommun – en by i Stöde socken, Sundsvalls kommun
 Överbyn, Torsby kommun – en förort i Torsby kommun